Caeté steht für:
 Caeté (Ethnie), ausgestorbene indigene Ethnie in Brasilien
 Caeté (Minas Gerais), Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 Rio Caeté (Acre), Fluss in Brasilien
 Rio Caeté (Pará), Fluss in Brasilien

Siehe auch:
 Caetés, Gemeinde im Bundesstaat Pernambuco, Brasilien